Пибимпап, пибимпаб, пибимппап, бибимбаб, бибимбап или пибимбап () — одно из популярнейших блюд традиционной корейской кухни.

Пибимпап обычно сервируется в фарфоровой, медной, каменной, редко пластиковой или керамической глубокой посуде (, «тольсот» — каменный горшочек). Блюдо состоит из отварного белого риса, покрытого овощным салатом намуль, пасты из острого перца кочхуджан, сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков мяса (обычно говядины).
Ингредиенты (рис, салаты из овощей, мясо и яйцо) перемешиваются непосредственно перед принятием пищи. Блюдо может быть подано как в холодном, так и горячем виде. Овощи, используемые для пибимппаба, представляют собой жюльен. Чаще всего это — огурцы, цукини, дайкон, грибы, корни ширококолокольчика, шпинат, ростки соевых бобов, папоротник, листья салата, и т. д. Говядина может быть заменена курицей или морепродуктами, иногда с добавлением тофу (, тубу; среди корейцев, проживающих на территории СНГ, закрепилось название «туби», в русской литературе широко используется название «соевый творог» или «тофу»). Рис украшают овощами, располагая их по цветовому признаку (цвета должны дополнять друг друга и создавать композицию, возбуждающую аппетит), а яйцо кладут в центр блюда, покрывая мясо.

Этимология названия и история 
Слово состоит из двух частей: 비빔 переводится как «смесь из разных составляющих», 밥 — приготовленный рис, то есть название дословно переводится как «смесь из риса и других продуктов».
Пибимпап впервые упомянут в Сиичонсо () — кулинарной книге неизвестного автора, отнесенной к концу XIX века. В ней блюдо представлено под названием «пубимппап» ().

Разновидности блюда 
Пибимпап имеет массу разновидностей и отличается лишь по составу овощной смеси (намуль), которая зависит от времени года и провинции. Один из самых известных вариантов пибимппаба — чонджу Пибимпап (по названию Чонджу (), столицы провинции Чолла-Пукто, Южная Корея), содержащий очень много овощей. Как говорят, это блюдо подавалось даже на королевский стол.
 
«Тольсот Пибимпап» подается в очень горячем каменном глубоком блюде (горшочке), в котором сырое яйцо зажаривается в процессе смешивания благодаря соприкосновению со стенками горшочка. Температура горшочка обычно такая, что блюдо остается горячим на протяжении всего процесса принятия пищи, а яйцо приходит в готовность за считанные минуты. До того, как положить рис в горшочек, дно предварительно покрывается слоем кунжутного масла, что делает рис, касающийся дна горшочка, хрустящим и придает ему приятный золотистый цвет.

Одним из вариантов пибимппаба является хведоппап (), который подают с сырой рыбой: тунцом, лососем и т. д. Термин (, хве/хе) означает «сырая рыба» (среди корё-сарам существуют различные блюда, использующие не только рыбу, но и различные другие продукты с тем же определением: например «кади-хе» — салат из бланшированного баклажана). Хведоппап очень популярен на корейских побережьях.

Интересные факты 
Как одно из самых узнаваемых блюд корейской кухни, благодаря простоте и лёгкости приготовления с конца XX века Пибимпап был включен в качестве бортового питания на различных авиалиниях, связанных с Южной Кореей, включая не только корейские, но также различные международные авиалинии, например, крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa.

Сайт visit.or.kr назвал это блюдо номером два в списке «10 лучших блюд традиционной корейской кухни».

Примечания

Литература 
 Ланьков А. Н.- Корея: будни и праздники. — М.: Межд. отношения, 2000. — 480 с.
 Добро пожаловать в Республику Корея. Сеул, 2001, с. 113—115.
 Кимчи, ван чжа чжонб пибимпаб //Гастрономъ/главный редактор А. Захариню.- Москва: ООО «Бонниер Пабликейшенз». — 2009. — № 04(87). — С. 32. — ISSN 0234 — 2510. http://www.gastronom.ru/ .

Ссылки 
 ПИБИМПАБ:Советы от ПАК ЧЖОН СУК 
 пибимпап
 пибимбап 
 пибимпаб 
 Как приготовить корейскую пищу дома: пибимпап Описание с инструкцией по приготовлению.
 Советы шеф-повара: пибимпап и пулькоги 
 10 лучших блюд традиционной корейской кухни
 корейская кухня завоевывает все большую популярность
«Пибимпап против лапши по-пхеньянски: что считают «корейской кухней» в Южной и Северной Корее» лекция Марии Осетровой в Центральной универсальной научной библиотеке им. Н. Некрасова

Корейские блюда на основе риса
Овощные блюда